El nombre Diego Torres puede hacer referencia a:

Diego de Torres y Moyachoque (1549-1590), cacique muisca; 
Diego de Torres Villarroel (1694-1770), escritor, médico y matemático español;
Diego Torres Pérez (1965-), socio de Iñaki Urdangarín implicado en el denominado «Caso Nóos»;
Diego Antonio Caccia Torres Diego Torres (1971-), cantautor y actor argentino;
Diego Torres Rodríguez (1978-), futbolista español;
Diego Alberto Torres (1982-), futbolista argentino.
Diego Torres Ortíz (1979-), futbolista mexicano.